El apellido Chalar puede referirse a:
 Enrique Chalar, músico argentino, conocido como Pil Trafa;
 Julio César Chalar, juez uruguayo;
 Mauricio Chalar, futbolista colombiano;
 Santiago Chalar, cantante uruguayo.
 Taiguara Chalar da Silva, cantante brasileño nacido en Uruguay.